Brajkovići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Pazina, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 358 stanovnika te 87 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji